
Termin -{FIH}- ima više značenja.

 Kalcijum-detektujući receptor, ćelijski receptor
 N'djili aerodrom, IATA kod aerodroma u Kongu